Llangynog kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llangynog, Powys, community i Wales, 
 Llangynog, Carmarthenshire, community i Wales,